Джеймс Рэ́мзи Дра́ммонд (; 1851—1921) — шотландский гражданский служащий в Британской Индии, -любитель.

Биография 
Джеймс Рэмзи Драммонд родился в мае 1851 года. Учился в Оксфордском университете, в 1872 году окончил его со степенью бакалавра искусств. В 1874 году отправился гражданским служащим в Пенджаб. Сначала работал заместителем комиссара, затем — районным судьёй и исполняющим обязанности комиссара. В 1904 году некоторое время работал куратором гербария Калькуттских королевских ботанических садов.

В 1905 году вернулся в Великобританию, впоследствии работал в Королевских ботанических садах Кью. В последние годы жизни Драммонд занимался определением собранных в Индии за 30 лет образцов растений и подготовкой к изданию монографии флоры региона.

11 марта 1921 года Джеймс Рэмзи Драммонд скончался, когда его основная ботаническая монография была только начата. Однако он успел издать несколько публикаций по флоре Индии, в том числе монографию агав и фуркрей.

Некоторые научные публикации

Примечания

Литература

Ссылки